Onderdistrict in Indonesië
 Karangan (Trenggalek), een onderdistrict in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Karangan (Kutai Timur), een onderdistrict in het regentschap Kutai Timur in de provincie Oost-Kalimantan
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Karangan (Karanganom), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangan (Badegan), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Karangan (Balong), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Karangan (Karangan), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Karangan (Kepoh Baru), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Karangan (Bareng), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Karangan (Rambang Kapak Tengah), een plaats in het regentschap Prabumulih in de provincie Zuid-Sumatra